

Рейвілл — місто, штат Луїзіана
 Рейвілл — переписна місцевість, штат Міссурі